44-я армия:
 44-я армия (СССР).
 44-я армия (Япония).